Tardelli ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Tardelli (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Fausto Tardelli (* 1951), römisch-katholischer Bischof von San Miniato, Italien
 Marco Tardelli (* 1954), italienischer Fußballspieler und Fußballtrainer